Jets steht für:

 New York Jets, American-Football-Franchise in der NFL
 Jets de Sherbrooke, ehemaliges kanadisches Eishockey-Franchise
 Winnipeg Jets, kanadisches Eishockey-Franchise in der NHL
 Winnipeg Jets (1972–1996), kanadisches Eishockey-Franchise in der NHL
 JETS – Leben am Limit, deutsche Fernsehserie (1999–2001)

The Jets steht für:

 The Jets (US-amerikanische Band), amerikanische Band
 The Jets (britische Band), britische Rockabilly-Band
 The Jets (niederländische Band), niederländische Band